Die Rollrate ist das Maß je Zeitspanne, in der das Flugzeug um seine Längsachse rollen kann. Gewöhnlich wird die Rollrate in Grad je Sekunde angegeben, ganz selten in rad/s.

Flugzeuge mit einer guten Querstabilität haben eine geringe Rollrate. Bei Verkehrsflugzeugen wird ein stabiler sicherer Geradeausflug gewünscht, der sich nach einer aerodynamischen Störung auch ohne Eingreifen des Piloten wieder einstellt. Bei Kampfflugzeugen und Kunstflugflugzeugen ist die Längsstabilität von untergeordneter Bedeutung. Sie werden so konstruiert, dass sie eine gute Wendigkeit haben, also unter anderem so schnell wie möglich ihre Querneigung ändern können. Kunstflugzeuge haben eine hohe Rollrate. Bei der Fiat G.91 sind die Querruder verhältnismäßig groß, um eine gute Wendigkeit und hohe Rollrate zu ermöglichen. Kurze Tragflächen (geringe Spannweite) reduzieren die träge Masse und begünstigen ebenfalls eine hohe Rollrate.

Rollraten einiger Flugzeuge 

Flugsteuerung